Сине́зий  или Сине́сий  ( — «благоразумный») — мужское имя греческого происхождения.

Известные носители 
 Синезий (370/375—413/414) — христианский богослов, философ-неоплатоник.
 Синесий (Иванов) (1698-1787) — схиархимандрит, преподобный.
 Синесий (Димитров) (1836—1917) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Скопский.
 Синезий (Зарубин) (1886—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Ижевский и Вотский.
 Синесий (Ласкаридис) (1909—1991) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нубийский.